La denominación Condado de Rowan puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Rowan, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Rowan, condado de Kentucky.